Łaziska (powiat Kolski), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kolski
 Łaziska (powiat Wągrowiecki), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Wągrowiecki
 Łaziska (Koejavië-Pommeren), een dorp in de Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Żniński
 Łaziska (Łódź), een dorp in de Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Pabianicki
 Łaziska (powiat Opolski), een dorp in de Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Opolski
 Łaziska (gemeente), een gemeente in de Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Opolski
 Łaziska (powiat Zamojski), een dorp in de Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Zamojski
 Łaziska (powiat Lipski), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Lipski
 Łaziska (powiat Miński), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Miński
 Łaziska (powiat Płocki), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Płocki
 Łaziska (powiat Sochaczewski), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Sochaczewski
 Łaziska (powiat Szydłowiecki), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Szydłowiecki
 Łaziska (Neder-Silezië), een dorp in de Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Bolesławiecki
 Łaziska (Opole), een dorp in de Poolse woiwodschap Opole, in powiat Strzelecki
 Łaziska (Pommeren), een dorp in de Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Bytowski
 Łaziska Górne, een stad in de Poolse woiwodschap Silezië, gelegen in de powiat Mikołowski
 Łaziska (Silezië), een dorp in de Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Wodzisławski
 Łaziska (powiat Kielecki), een dorp in de Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Kielecki
 Łaziska (powiat Staszowski), een dorp in de Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Staszowski

Anders 
 Łaziska (berg), een berg in Polen, in de Karpaten